Евгений Сергеевич Мишечкин (родился 27 июня 1997 в Москве) — российский регбист, правый столб команды «Слава» и сборной России.

Карьера

Детская спортивная школа 
С 9 лет играл в ДЮСШ Марьино (регбийный клуб), позднее полностью состав команды перешел в ГБОУ ДЮСШ  № 103 Южное Тушино (регбийный клуб). В 2013 году стал членом сборной Москвы в составе которой стал серебряным призером VI летней Спартакиады молодежи.

Клубная 
В команде дебютировал в июле 2016 года в возрасте 19 лет. В сезоне 2017 стал игроком основы и привлек внимание тренерского штаба Сборная России по регби.

В сборной 
Последовательно играл за сборные U-18, U-19 и U-20. В 2017 году впервые был приглашен на учебно-тренировочный сбор перед турниром Кубок Наций World Rugby. Принял участие в этом турнире, дебютировав за сборную в матче против Намибии, выйдя на замену вместо Владимира Подрезова.

Примечания

Ссылки 
 

Регбисты России
Игроки РК «Слава»
Игроки сборной России по регби